Az Úrvalsdeild 1963-as szezonja volt a bajnokság ötvenkettedik szezonja. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt a klub tizennyolcadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1963

1963
Izland 1